Luobei Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Luobei Xian (härad i Kina), Heilongjiang, 
 Fengxiang (häradshuvudort i Kina), Heilongjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar